Шауні (Шоні) — плем'я (народність) північно-американських індіанців. З назвою цього племені в США пов'язано низку поселень та територій

Топонім 
 Шоні — місто, штат Канзас
 Шауні — місто, назване по за ім'ям племені шауні, витісненого білими колонізаторами до цього штату
 Шоні — селище в окрузі Перрі, штат Огайо
 Шоні — переписна місцевість в окрузі Гамільтон, штат Огайо
 Шауні Мішн — територіальне визначення пошти США для ряда поселень у Канзасі, США, пов'язаних з шауні